Олимпийский комитет Корейской Народно-Демократической Республики () — организация, представляющая КНДР в международном олимпийском движении. Основан в 1953 году; зарегистрирован в МОК в 1957 году.

Штаб-квартира расположена в Пхеньяне. Является членом Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии и других международных спортивных организаций.

См. также 
 КНДР на Олимпийских играх

Примечания 

1953 год в КНДР
Спортивные организации КНДР
КНДР
КНДР на Олимпийских играх